Примеро де Септијембре има више значења:

 Примеро де Септијембре (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Примеро де Септијембре (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику